Correo de la Tarde puede referirse a:

 Corriere della Sera, en español Correo de la Tarde, diario italiano que se edita en Milán fundado en 1876.
 Correo de la Tarde, diario que se editó en Buenos Aires entre 1958 y 1963.
 Correo de la Tarde, periódico que se editó en La Habana entre 1857 y 1858.